La Prima Lega 1937-1938 è stata la 36ª edizione del campionato svizzero di calcio di Prima Lega (seconda divisione).
Le squadre partecipanti erano 24, suddivise in due gironi di 12 squadre ciascuno. La squadra vincitrice è stata il La Chaux-de-Fonds, promosso in Lega Nazionale 1938-1939.

Gruppo est

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso allo pareggio promozione.
 Ammesso allo spareggio retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1938-1939.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio penultimo posto

Tabellone

Gruppo ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso allo pareggio promozione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1939-1940.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi promozione

Verdetti finali 
  La Chaux-de-Fonds Promosso in Lega Nazionale 1938-1939.
  Kickers Lucerna, Sciaffusa, Porrentruy e Derendingen retrocessi in Seconda Lega 1938-1939.

Bibliografia 
Gazzetta Ticinese, annate 1937 e 1938.
L'Express, annate 1937 e 1938.
L'Impartial, annate 1937 e 1938.
Le Temps, annate 1937 e 1938.
Tribune de Lausanne, annate 1937 e 1938.

Collegamenti esterni 
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
1937-1938